Петровка Первая — название населённых пунктов:

Россия 
 Петровка Первая — деревня в Колпнянском районе Орловской области.

Украина 
 Петровка Первая — село в Александровском районе Донецкой области.
 Петровка Первая — село в Братском районе Николаевской области.